Gagliarda ima više značenja:
 Gagliarda, Bologna
 Gagliarda, Chieti